Niemcy:
 Mitte – okręg administracyjny (Bezirk) Berlina
 Mitte (dzielnica Berlina)
 Mitte – okręg administracyjny (Stadtbezirk) Bremy
 Mitte – okręg administracyjny (Stadtbezirk) Hanoweru
 Mitte – okręg administracyjny (Ortsbezirk) Kassel
 Mitte – dzielnica Berlina
 Mitte – dzielnica Bremerhaven
 Mitte – dzielnica Bremy
 Mitte – dzielnica Darmstadt

Zobacz też:
 Bezirk Mitte
 Mitte-Nord
 Mitte-West
 Stadtbezirk Mitte